Тегера́н ( Tehrân, , , ) — один из 31 остана в Иране. Находится на севере страны у подножия гор Эльбурс. Граничит с Мазендераном на севере, останами Меркези и Казвин на западе, с останом Кум на юге и Семнан — на востоке. Площадь — 13 692 км², население — 13 267 637 человек (2016) (до выделения остана Альборз 23 июня 2010 года: площадь — 18 814 км², население — 13 422 366 человек (2006)). Разделён на 16 шахрестанов. Административный центр — город Тегеран.

Тегеран — главный промышленный и финансовый центр Ирана. На 17 тысячах промышленных предприятий работают 390 тысяч человек (26 % от всей страны). Провинция обеспечивает 30 % объёмов экономики. Здесь расположен крупнейший парк развлечений в стране, Эрам.

География 
Танге Саваши — популярная туристическая достопримечательность.

Административно-территориальное деление 
Остан Тегеран состоит из 16 шахрестанов:

Крупнейшими городами Тегерана (более 100 тыс. жителей) являются: Тегеран, Кередж, Исламшехр, Голестан, Кудс, Малард, Варамин, Шехрияр, Гарчак, Несимшехр, Пакдешт.

Примечания 

Останы Ирана
Тегеран (остан)